Die Liste der Mannschaftskader der Top 12 2011/12 enthält alle Spieler, die in der französischen Top 12 2011/12 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während Mulhouse und Grasse in allen Runden die gleichen Spieler einsetzte, setzten Metz und Guingamp je 13 Spieler ein. Insgesamt kamen 113 Spieler zum Einsatz, von denen 47 alle 10 Wettkämpfe mitspielten. Punktbeste Spieler mit je 9 Punkten aus 10 Partien waren Michał Krasenkow und Natacha Benmesbah (beide Châlons-en-Champagne). 8,5 Punkte aus 10 Partien erreichte Almira Scripcenco (Clichy), 8 Punkte aus 10 Partien Maxime Vachier-Lagrave (Clichy).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Mai 2012); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Mai 2012); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Mai 2012; AUT = Österreich, BUL = Bulgarien, CZE = Tschechische Republik, EGY = Ägypten, ENG = England, ESP = Spanien, EST = Estland, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ISR = Israel, MAR = Marokko, MDA = Moldawien, MKD = Mazedonien, NED = Niederlande, PHI = Philippinen, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SUI = Schweiz, UKR = Ukraine, VIE = Vietnam
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Club de Clichy-Echecs-92

Club de L'Echiquier Chalonnais

Évry Grand Roque

Club de Marseille Echecs

Club de Mulhouse Philidor

Club de Bischwiller

Club d'Echecs Metz Fischer

Club de Vandœuvre-Echecs

Club de Grasse Echecs

Club de L'Echiquier Deauvillais

Club de Echiquier Guingampais

Anmerkungen 
 Nominierungen für die Runde, in der die betreffende Mannschaft spielfrei war, werden nicht berücksichtigt.

Weblinks 
 Ergebnisse und Termine bei der Fédération Française des Échecs (französisch)

Schach (Frankreich)
Schach 2011
Schach 2012